Miejscowości w USA:
 Hallock – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
Gminy w USA:
 Hallock (ang. Hallock Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Hallock (ang. Hallock Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson